Centrum-West, sneltramhalte in Zoetermeer
Medisch Centrum West, Nederlandse dramaserie